Il doppio del torneo di tennis San Diego Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Beth Herr e Alycia Moulton che hanno battuto in finale Elise Burgin e Rosalyn Fairbank 5–7, 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (finale)
 Betsy Nagelsen /  Anne White (semifinali)

 Lori McNeil /  Catherine Suire (semifinali)
 Beth Herr /  Alycia Moulton (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1986